Il doppio del Virginia Slims of Washington 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Elise Burgin e Pam Shriver erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Burgin con Robin White e la Shriver con Martina Navrátilová.

La Burgin e la White hanno perso nei quarti di finale contro Larisa Neiland e Nataša Zvereva.

La Navrátilová e la Shriver hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Gabriela Sabatini e Helena Suková.

Teste di serie
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Gabriela Sabatini /  Helena Suková (quarti di finale)
 Zina Garrison /  Gigi Fernández (primo turno)
 Elise Burgin /  Robin White (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Washington 1988